Borgiowie
 Rodzina Borgiów – powieść autorstwa Maria Puzo
 Rodzina Borgiów – amerykański serial telewizyjny